Miejscowości w USA:
 Burnsville – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Dakota
 Burnsville – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Tishomingo
 Burnsville – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Yancey
 Burnsville – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Braxton
Gminy w USA:
 Burnsville (ang. Burnsville Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Anson
 Burnsville (ang. Burnsville Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Yancey